Гі́мн Іра́ку-Маутіні ( "Моя Батьківщина").

Пісня була написана в 1934 р. палестинським поетом Ібрагімом Туканом і, покладена на музику, швидко стала популярною не тільки в Палестині, але й в усьому арабському світі. У 2004 р., наступного року після повалення режиму Саддама Хусейна, була затверджена новим гімном Іраку. Також визнається як неофіційний гімн Сирією та Алжиром.

Оригінальний арабський текст 
موطني موطني

الجلال والجمال والسناء والبهاء

في رباك في رباك

والحياة والنجاة والهناء والرجاء

في هواك في هواك

هل أراك هل أراك

سالما منعما و غانما مكرما

هل أراك في علاك

تبلغ السماك تبلغ الس

موطني موطني

موطني موطني

الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد

نستقي من الردى ولن نكون للعدى

كالعبيد كالعبيد

لا نريد لا نريد

ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا

لا نريد بل نعيد

مجدنا التليد مجدنا التليد

موطني موطني

موطني موطني

الحسام و اليراع لا الكلام والنزاع

رمزنا رمزنا

مجدنا و عهدنا وواجب من الوفا

يهزنا يهزنا

عزنا عزنا

غاية تشرف و راية ترفرف

يا هناك في علاك

قاهرا عداك قاهرا عداك

موطني موطني

Латинська транслітерація 
 mawṭinī mawṭinī
 al-ǧalālu wa-l-ǧamālu wa-s-sanā'u wa-l-bahā'u
 fī rubāk fī rubāk

 wa-l-ḥayātu wa-n-naǧātu wal-hanā'u wa-r-raǧā'u
 fī hawāk fī hawāk

 hal arāk hal arāk
 sālimān munaʿamān wa ġānimān mukarramān

 hal arāk fī ʿulāk
 tabluġu s-simāk tabluġu s-simāk
 mawṭinī mawṭinī

 mawṭinī mawṭinī
 aš-šabābu lan yakilla ʿuzmah an yastaqilla aw yabīd
 nastaqī mina r-radá wa lan nakūna li-l-ʿidā' kālʿabīd

 lā nurīd lā nurīd
 ḏullanā mu'abbada wa ʿayšanā munakkada
 lā nurīd bal nuʿīd
 maǧdanā t-talīd maǧdanā t-talīd
 mawṭinī mawṭinī

 mawṭinī mawṭinī
 al-ḥusāmu wa-l-yarāʿu lā l-kalām wa-n-nizāʿu
 ramzunā ramzunā
 maǧdunā wa ʿahdunā wa wāǧibun ilá l-wafā'
 yahuzzunā yahuzzunā

 ʿizzunā ʿizzunā
 ġāyâtun tušarrifu wa rāyâtun turafrifu
 yā hanāk fī ʿulāk
 qāhirān ʿidāk qāhirān ʿidāk
 mawṭinī mawṭinī

Див. також 
 Герб Іраку
 Прапор Іраку

Посилання 
 Гімн на сайті nationalanthems.info 
 

Національні символи Іраку
Ірак
Ірак
Музика Іраку